Kwik(I)chloride
 Kwik(II)chloride